Первая лига 1970/1971 () — 37-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 8 августа 1970 года и закончился 23 июня 1971 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1970/1971 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1970/1971 на rsssf.com 

1970/1971
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1970 году
Спорт в Польше в 1971 году